Æðaklettar (cunoscută și sub numele de Æðarkletta) este o insulă din Islanda.  

Este situată în regiunea Västfjordarna, în partea de vest a țării, la 140 km nord de capitala Reykjavík.

Note 

Insulele Islandei